Omphaloscelis humilis är en fjärilsart som beskrevs av Denis, Schiffermüller sensu Humphreys och John Obadiah Westwood 1843. Omphaloscelis humilis ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
humilis